Friedrich Wilhelm Jähns (1809-1888) – compositore, scrittore e musicologo tedesco
 Max Jähns (1837-1900) – ufficiale militare tedesco